Свен Крсташ (око 1050–1097) био је дански принц и учесник Првог крсташког рата.

Биографија 

Свен је један од незаконитих синова данског краља Свена II. Оженио је Флорину Бургундијску, ћерку Ода I од Бургундије, учесника крсташког рата 1101. године. Са њом је пошао у Први крсташки рат. На путу ка Јерусалиму, сукобили су се са Турцима у Кападокији и обоје погинули.

Породично стабло

Извори 
 

Рођени 1050.
Умрли 1097.
Личности Првог крсташког рата
Крсташи